De 50 meter pistool voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op woensdag 10 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Jin Jong-oh uit Zuid-Korea, die zijn titel in Rio de Janeiro verdedigde. De wedstrijd bestond uit twee rondes, een kwalificatie- en een finaleronde. Bij de kwalificaties schoot elke deelnemer zestig kogels met een pistool op vijftig meter afstand van het doelwit. Per schot liep de score op tot maximaal 10. De beste acht schutters plaatsten zich voor de finale, waarin de medailles werden verdeeld; in de finale werd twintigmaal geschoten, met per schot een maximumscore van 10,9.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale 

Mannen 50 pistool